Crisis en Argentina o crisis argentina pueden hacer referencia:
 a la crisis en Argentina de 1981 y 1982; o
 a la crisis en Argentina, actualmente en curso; o
 a la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.